Chris Columbus ist der Name folgender Personen:

* Chris Columbus (Musiker) (1902–2002), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader
 Chris Columbus (Filmproduzent) (* 1958), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Chris Columbus (* 1971), deutscher Satsang-Lehrer und Singer-Songwriter, siehe Vivek (Musiker)